The High One (англ. Высокая ставка) — музыкальная группа из России, играющая в стиле альтернативного рока. Одни из лидеров рок-движения в республике Дагестан.

Название 
По словам барабанщика Руслана, название группы является игрой слов, основанной на схожести звучания английского словосочетания «The High One» () с аварским словом "хайван", то есть, "животное" (), что нередко используется в дагестанском жаргоне русского языка в качестве ругательства.

История создания 
Группа была основана в 2017 году, объединив экс-участника группы «Славные парни» Руслана Магомедова и ударника группы «4 Line Highway» Хамид Рустамова.

Летом 2018 года их рок-концерт, планировавшийся на конец июля в Махачкале, вызвал бурную реакцию у религиозной части населения, и в итоге были отменены из-за поступивших музыкантам угроз в социальных сетях.

Состав 
 Гамид Рустамов — вокал, гитара, синты, тексты
 Руслан Магомедов — барабаны, аранжировки

Дискография 
На сегодняшний день группой выпущено более 20 треков.

 Альбомы
 When It's Done! (2018)
 wrywf / nrl (2020),
 Listen To This EP!!! (2022)

 Треки
 Intro (2018)
 Fear Won't Take Me (2018)
 Runaway (2018)
 Gone Away (2018)
 Outro

 What Are You Waiting For? (2020)
 No Roads Left (2020)

 H.O.P.E. (2022)
 Imaginary Difference (2022)
 Flight (2022)
 Dance Song (2022)

Участие в фестивалях 
 «YLETAЙ!» (2016)
 Рок над Волгой (2017, 2019)
 Доброфест (2018, 2019)
 Этно-рок-джаз фестиваль «PROявление-05» (2019)

Ссылки 
 Репортаж РГВК Дагестан: Рок в Дагестане есть. Этнический, тяжелый и даже лакский
 Как рок-н-ролл «хильнул» в Махачкалу

Социальные сети 
 Группа ВКонтакте
 Канал на Youtube
 Instagram

Музыкальные сервисы 
 Spotify

Примечания 

Группы альтернативного рока России
Мужской вокал в рок-музыке
Рок-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2017 году